Lodewijk – forma olandese del nome proprio di persona Ludovico
3377 Lodewijk – asteroide della fascia principale